A Denver, az utolsó dinoszaurusz (eredeti cím: Denver the Last Dinosaur) 2018-tól vetített francia 3D-s számítógépes animációs filmsorozat, amely az 1988-as Denver, az utolsó dinoszaurusz című rajzfilmsorozat alapján készült. Az animációs sorozat a ZAG, a PGS Entertainment és az ON Kids and Family gyártásában készült. Műfaja filmvígjáték-sorozat. Franciaországban 2018. augusztus 27-én kezdte el vetíteni az M6 Kid. Magyarországon a Minimax  vetíti 2019. november 18-tól.

Ismertető

Szereplők 

 Baráth István – Harry
 Bartók László – Ron
 Bácskai János – Baker
 Berkes Bence – Spooky
 Bogdán Gergő – Rob, Bob
 Boldog Emese – Phoenix
 Hermann Lilla – Charlotte
 Kapácsy Miklós – Mr. Thomas
 Kapu Hajni – Mary/Marry
 Laudon Andrea – Jane
 Pál Tamás – Duval
 Pekár Adrienn – Caroline, Jasper
 Penke Bence – Pebble
 Potocsny Andor – Jack
 Rada Bálint – Dan
 Renácz Zoltán – Jones
 Sipos Eszter Anna – Tucson
 Sörös Miklós – Phil/Phill
 Szokol Péter – Denver
 Tóth Szilvia – Alison
 Ungvári Gergely – Louis

Magyar változat 
 Magyar szöveg: Csányi Edina (23-25), Fórián Eszter (7-12), Markwarth Zsófia (1-6, 17-20), Molnár Éva (13-16, 21-22), Szirmai Hedvig (26)
 Gyártásvezető: Terbócs Nóra
 Szinkronrendező: Johannis Vilmos
 Produkciós vezető: Kicska László

A szinkront a Minimax megbízásából a Subway Studio készítette.

Epizódok

Jegyzetek

Források 
 
 
 Denver, az utolsó dinoszaurusz a pgsentertainment.com-on
 Denver, az utolsó dinoszaurusz  az onkidsandfamily.com-on

2018-ban bemutatott francia televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok